

Види још 
 Списак ваздухопловних једрилица коришћених у НДХ
 Списак авиона коришћених у Хрватској Зракопловној Легији

Литература 
 В. Микић; Зракопловство НДХ 1941—1945, ВИИВЈ, Београд, 2000.
 В. Микић; Италијанска авијација у Југославији 1941—1943., ВИИВЈ, Београд, 1998.
 В. Микић; Немачка авијација у Југославији 1941—1943., ВИИВЈ, Београд, 1998.
 
 Бојан Димитријевић, Југословенско ратно ваздухопловство 1942—1992, ИЗСИ и МЦО. 
 Милошевић, Владимир,. Авион МИМА-2, Београд, Теовид.

Спољашње везе 
 http://www.vojska.net/eng/world-war-2/independent-state-of-croatia/airforce/equipment/

Ратно ваздухопловство НДХ
Спискови везани за војне авионе